Det finns flera artiklar om personer med namnet Ingela Jansson:

Ingela Jansson (översättare), född 1971, svensk översättare.
Kristin Jansson, född 1980, tidigare Ingela Jansson, friskvårdskonsulent, före detta bilförsäljare samt dömd bedragare